

Янаул — місто, центр Янаульського району, Башкортостан
 Янаул — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Янаул — присілок, Новоянзігітівська сільська рада, Краснокамський район, Башкортостан
 Янаул — присілок, Шушнурська сільська рада, Краснокамський район, Башкортостан
 Янаул — село, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 1-й Янаул
 Янгаулово
 Янгі-Аул
 Янгі-Юл